Die Snookerweltmeisterschaft 1957 (offiziell: Professional Matchplay Championship 1957) war die sechste Austragung der Professional Matchplay Championship. Sie fand auf Jersey statt.
Weltmeister wurde erstmals der Engländer John Pulman, der im Finale den Nordiren Jackie Rea mit 39:34 besiegte. Titelverteidiger Fred Davis, dem Pulman 1955 und 1956 im Finale unterlag, nahm nicht teil.

Turnierplan

Einzelnachweise 

1957
Snookerveranstaltung 1957
Billardturnier in Saint Helier